Турге́невка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Тургеневка — село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Тургеневка — до 2007 года название села Турген в Аршалынском районе Акмолинской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Тургеневка — село в Бахчисарайском районе.

Россия 
 Тургеневка — село в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Тургеневка — село в Калачинском районе Омской области.
 Тургеневка — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Кинельском районе Самарской области.

Украина 
 Тургеневка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Тургеневка — разговорное название  .